Belegrád steht für die ungarischen Gemeinden
Belegrád (Hernádkak) 
Belegrád (Nyírtelek)